Річардсон — англійське прізвище або топонім.

Прізвище 
 Річардсон (прізвище)

Географічні об'єкти 

 Річардсон — передмістя Далласа, штат Техас.
 Річардсон (округ, Небраска) — округ у штаті Небраска, США
 Річардсон — гора у хребті Слет, в Канадських скелястих горах (Альберта, Канада).
 12530 Річардсон — астероїд головного поясу